Карбонаты:

 Карбонаты в химии — соли и эфиры угольной кислоты (H2CO3).
 Карбонаты в минералогии — класс минералов, состоят из солей угольной кислоты.